C18H37NO2 – formula molecolare del palmitoiletanolamide
C18H37NO2 – formula molecolare della sfingosina

Formule molecolari